Пэт Маккормак () — английский боксёр. Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года. Чемпион Европейских игр 2019 года в весовой категории до 69 кг. Призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов. Член сборной Великобритании по боксу. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2020 года. Участник летних Олимпийских игр 2016 года.

Карьера 
Маккормак выиграл чемпионат Европы среди юниоров 2011 года в Венгрии и чемпионат мира среди юниоров в Казахстане.

В 2014 году стал чемпионом Англии и принял участие в Играх Содружества 2014 года в Шотландии. В 2015 году выиграл английский и британский чемпионаты.

На чемпионате Европы в Болгарии Маккормак дошел до финала, где уступил россиянину Виталию Дунайцеву.

В 2016 году Пэт выиграл мировой олимпийский отборочный турнир в июне 2016 года в Баку, тем самым получив право на участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. На самой Олимпиаде дошёл до второго круга.

На чемпионате Европы 2017 года в Харькове Маккормак выиграл серебряную медаль, уступив в финале армянскому боксёру Оганесу Бачкову. Квалифицировался на чемпионат мира 2017 года в Гамбурге, где дошёл до четвертьфинала.

На Играх Содружества 2018 года в Австралии и на чемпионате Европы 2018 года в Испании завоевал золотые медали.

На Европейских играх в Минске Маккормак сумел завоевать золотую медаль, в решающем поединке победив российского атлета Харитона Агрбу.

На чемпионате мира 2019 года в Екатеринбурге Пэт дошёл до финала, в котором уступил боксёру из России Андрею Замковому, став серебряным призёром чемпионата.

На Олимпийских играх в Токио, которые проходили летом 2021 года, британский спортсмен в весовой категории до 69 кг сумел дойти до финала. В финале уступил спортсмену из Кубы Роньелю Иглесиасу, завоевав серебряную медаль Игр.

Примечания

Ссылки 
 Пэт Маккормак на AIBA
 Статистика Пэта Маккормака 

Боксёры Великобритании
Чемпионы Европейских игр
Боксёры на летних Олимпийских играх 2016 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года